Budowlani – popularna nazwa polskich klubów sportowych.
 Budowlani Bydgoszcz
Budowlani Częstochowa
Budowlani Gozdnica
 Budowlani Kielce
 Budowlani Lublin
 Budowlani Lublin (piłka nożna)
 Budowlani Lublin (rugby)
 Budowlani Lubsko
 KS Budowlani Łódź
 Budowlani Łódź (piłka siatkowa kobiet)
 Budowlani Łódź (rugby)
 Budowlani SA Łódź
Budowlany Klub Sportowy Sparta Katowice
Budowlani Nowy Tomyśl
 Budowlani Poznań
KS Budowlani Sosnowiec
 Budowlani Toruń
 Budowlani Toruń (piłka siatkowa)
 Budowlani Warszawa